Mohammed Hoseyn Tantawi Sulayman (1935-2021), politico e militare egiziano.
Muhammad Sayyid Tantawi (1928-2010), religioso egiziano